Joseph Mallord William Turner – malarz angielski
 Bill Turner (William Turner senior) – postać fikcyjna z serii filmów Disneya „Piraci z Karaibów”, ojciec Willa Turnera
 Will Turner (William Turner junior) – postać fikcyjna z serii filmów Disneya „Piraci z Karaibów”, syn Billa Turnera
 William Turner (1509/10–1568) – przyrodnik angielski